A 2021–2022-es olasz női labdarúgó-bajnokság első osztálya (hivatalos nevén: Serie A Femminile) az olasz női labdarúgó-bajnokság 55. szezonja, melyet tizenkét csapat részvételével rendeztek meg. Egymás után ötödik alkalommal szerezte meg a bajnoki címet a Juventus.

A bajnokság csapatai

Csapatváltozások 

A San Gimignanói Florentia átruházta licencét a Sampdoria együttesére, így az előző bajnokság 7. helyén végzett zöld-feketék hivatalos jogutódjaként alakult meg a genovai klub női szakosztálya.

2022. február 27-én a DCF (Divisione Calcio Femminile) a 2022–23-as bajnokság átszervezése mellett döntött, melynek értelmében két szakaszban 10 csapat küzd a bajnoki címért a következő idényben, emiatt a bajnokság végén az eddigi két kieső csapat helyett három búcsúzó folytatja a másodosztályban.

Csapatok adatai

Tabella

Helyezések fordulónként 
 
A csapatok helyezései fordulóként, a kinyit gombra kattintva tekinthetőek meg

Statisztikák 

{|
|-
| valign="top" |

Összesített góllövőlista
| valign="top" |

Öngólosok
| valign="top" |

Kapott gól nélküli mérkőzések

|}

Jegyzetek

Források 
 figc.it 
 soccerway.com
 

 

Olaszország női labdarúgása
olaszno~ilabdarugobajnoksag 1
olaszno~ilabdarugobajnoksag 1